Sassandra kan syfta på följande platser:

Elfenbenskusten 

 Sassandra (vattendrag), 
 Sassandra (ort), Bas-Sassandra, 
 Département de Sassandra, departement i Bas-Sassandra 
 Sous-préfecture de Sassandra, underprefektur i Bas-Sassandra